Піла́-Канале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 940 км на південний схід від Парижа, 20 км на південний схід від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Піла-Канале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Південна Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Південна Корсика